Moura encantada - personagens do folclore de Portugal
 A Encantada - residência construída por Santos Dumont no município de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro, Brasil
 Fonte da Moura Encantada - fonte antiga situada a nascente da Estrada Nacional 13, na Póvoa de Varzim, em Portugal
 Terra Encantada - parque de diversão localizado na cidade do Rio de Janeiro

Localidades 

 Encantada-Ranchito El Calaboz - no Texas

Cinema 
 Enchanted (1998) - filme de 1998 com David Kaufman
 Enchanted (filme) - de 2007, protagonizado por Amy Adams

Desambiguação